Die Communauté de communes Auxonne Pontailler Val de Saône ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 9. Dezember 2016 gegründet und umfasst 35 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Auxonne.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du  Canton de Pontailler-sur-Saône und
 Communauté de communes Auxonne-Val de Saône.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Auxonne Pontailler Val de Saone
Gegründet 2016